Тіт Секстій Африкан Секстій Африкан (*Titus Sextius Africanus, 16 —після 61) — державний діяч Римської імперії.
 Спір Африкан Олександрович [також Шпір, ] — (*15 листопада, 1837 Єлисаветград — † 26.3.1890 Женева) — німецькомовний філософ-неокантіанець 19 століття з України
 Африкан Фабій Максим (45 — після 5 р. до н. е.) — політичний діяч Римської імперії.
 Криштофович Африкан Миколайович (*8 листопада 1885, Криштопівка — †8 листопада 1953, Ленінград) — геолог, палеоботанік. Академік АН УРСР (13.02.1945), член-кореспондент АН СРСР (1953).
 Секст Юлій Африкан (*Sextus Julius Africanus, 160/170 — бл.240) — християнський письменник, вчений часів Римської імперії.
 Соколов Африкан Федорович (рос. Африкан Фёдорович Соколов; 11 березня 1917, Южа — 16 липня 1977, Київ) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).